

Geografia 
Italia
Boccia al Mauro – frazione del comune di Terzigno nella città metropolitana di Napoli, in Campania

Persone 
Adrián Boccia – cestista argentino con cittadinanza italiana
Francesco Boccia – politico e accademico italiano
Giovanni Boccia Artieri – sociologo, saggista e docente italiano
Girolamo Negri, detto Boccia – pittore italiano
Lorella Boccia – ballerina e conduttrice televisiva italiana
Maria Luisa Boccia – scrittrice e politica italiana
Pietro Boccia – scrittore, sociologo e giornalista italiano
Severino Boccia – abate, poeta, scrittore, grammatico e lessicografo italiano
Tanio Boccia, propriamente Antonio Boccia, noto anche con lo pseudonimo di Amerigo Anton – regista italiano
Vincenzo Boccia – imprenditore italiano

Sport 
Boccia – sfera piena utilizzata per il gioco delle bocce
Boccia – sport del programma dei giochi paralimpici estivi

Pagine correlate 
Antonio Boccia